Archeria peut faire référence à :
 Archeria (amphibian), une espèce animale du sous-ordre des embolomères
 Archeira (plante), un genre végétal de la famille des Ericaceae
 Archeira ouverture à travers laquelle les archers pouvaient décharger leurs flèches au Moyen Âge au sein des fortifications.

Notes et références 

Homonymie de genre en biologie